Los MTV Millennial Awards (acrónimo MIAW) son unos premios creados por MTV Brasil, que premia a lo mejor de la música. Es la versión brasileña de los MTV Millennial Awards, premios mexicanos cuya primera ceremonia se celebró en el año 2013. La primera edición de los Premios MIAW se celebró el 24 de mayo de 2018 en São Paulo, Brasil.

Ediciones

Categorías

Actuales 

 Icono MIAW
 Super Squad
 Crush del Año
 Adicción del Año
 Passinho Viral
 Hola, Niñas
 Insta BR
 Selfie del Año
 Shade del Año
 Meme del Año
 Parodia del Año
 Gamer del Año
 YouTuber del Año
 Apuesta Digital

 Fandom del Año
 Pet del Año
 Serie del Año
 Mejor Reality
 Artista Musical
 Video del Año
 Himno del Año
 Hit Internacional
 Feat. del Año
 Himno de Karaoke
 Explosión K-Pop
 #PRESTATENÇÃO
 Beat BR
 Premio Pro-Social (Única categoría no abierta a votación)

Véase también 

 MTV Millennial Awards (MIAW)
 MTV Video Music Brasil (VMB)
 MTV Europe Music Awards (EMA)
 MTV Movie & TV Awards
 MTV Video Music Awards (VMA)

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

Premios de MTV